Hirzeltunnel steht für folgende Projekte in der Schweiz:

 Hirzel-Eisenbahntunnel, Eisenbahntunnel
 Hirzel-Strassentunnel, Straßentunnel